La detentrice del titolo era Viktoryja Azaranka, che non partecipa per un infortunio al piede.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Li Na (terzo turno)
  Agnieszka Radwańska (semifinale)
  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Sara Errani (quarti di finale)
  Jelena Janković (semifinale)
  Angelique Kerber (finalista)
  Simona Halep (campione)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)

  Ana Ivanović (secondo turno)
  Dominika Cibulková (primo turno, ritirata)
  Roberta Vinci (primo turno)
  Samantha Stosur (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (ritirata)
  Sloane Stephens (primo turno)
  Eugenie Bouchard (primo turno)
  Kirsten Flipkens (primo turno)

Qualificate 

  Cvetana Pironkova (secondo turno)
  Hsieh Su-wei (secondo turno)
  Nadia Petrova (primo turno)
  Petra Martić (primo turno)

 Mirjana Lučić-Baroni (ritirata, terzo turno)
 Petra Cetkovská (quarti di finale)
 Alla Kudrjavceva (primo turno)
 Maryna Zanevs'ka (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2014
WTA Tour 2014